K3 () est une série télévisée animée 2D franco-belge produite par Studio 100 Animation.

La série est inspirée du groupe de musique féminin du même nom, formé en 1998. Les membres du groupe sont d’origine belge et néerlandaise, et connaissent une très forte popularité auprès du public flamand. En 2015, les trois chanteuses quittent le groupe et laissent leur place à trois nouvelles chanteuses. En 2010, Studio 100 fait l’acquisition des droits et développe une série de dessins animés 2D, pour la télévision française, autour de l’univers des K3. La série est diffusée sur M6 Kid depuis le  ; elle se compose d’une saison de  de . K3 fait référence au nom des trois chanteuses du groupe : Karen, Kristel et Kathleen. En 2009, Kathleen est remplacé par Josje. En 2015, le groupe est complétement remplacé par Hanne, Marthe et Klaasje. Le nom des chanteuses a été changé pour la série : Kim (Hanne), Kate (Marthe) et Kylie (Klaasje).

Synopsis 

Pop stars adulées, Kate, Kim et Kylie entament une grande tournée mondiale. Au gré de leur tour du monde, les K3 vont vivre des péripéties toutes plus folles les unes que les autres, en entraînant leur chauffeur et garde du corps, X. Les K3 ont néanmoins des caractères bien trempés et triomphent toujours grâce à un enthousiasme contagieux et un tube accrocheur !

Personnages 
 Kylie : la blonde; enfantine et rigolote elle adore le rose et est parfois naïve et stupide. Ses meilleures amies sont Kim et Kate.
 Kim : la rousse; combattante spécialiste en art martiaux. Ses meilleures amies sont Kate et Kylie.
 Kate : la brune; la plus sage et mature. Elle est intelligente et ses meilleures amies sont Kylie et Kim.
 X : ancien agent secret devenu garde du corps des K3.

Personnages secondaires 
 2d : le duo des garçons
Maxime : elle apparaît à chaque introduction
 Y : l'ancien coéquipier de X
 Z : l'ancienne coéquipière de X
 Jean-Pierre Piquet : il est blond et binoclard, est équipé d'un casque micro et présente le concert des K3. Il est le frère jumeau de savant fou
 La momie : créature du savant diabolique
 Georges et son fils Lucas : ils sont des occupants d'un restaurant de Désert Mojave et font le canular des aliens
 Chaman : il est dans l'épisode 5
 La fille du chaman : auteure de canulars de poulpe géant
 Baxter : il est dans l'épisode 7 avec son chat
 John Peter : le scientifique de épisode 7
 Kézia : une admiratrice
 Dwayne : il est dans l'épisode 18
 Deedee : il est dans l'épisode 18
 Yéti : il est dans l'épisode 18

Antagonistes 
 Les mix tapes : rivaux des k3
 Les pirates fantômes : ils sont fans des k3 et ce sont de vrai pot de colle pour ceux-ci
 Le savant fou : un ennemi des k3
 L'agent des mix tapes : elle est commanditaire des mix tapes
 Bob : remplaçant de X et sème les querelles
 Katie : elle vole la vedette de Kylie, mais à la fin elle se déguise en caribou aux côtés des K3
 Saboteur : il est dans l'épisode 6
 Alien chewing gum : il est dans l'épisode 7
 Carolyn Archer : une paparazzi
 Belle jeune femme : elle détourne X dans l'épisode 15
 Roméo Marvellous : il a truqué le concours dans l'épisode 17

Fiche technique 
 Réalisation : Eric Cazes
 Producteur : Katell France
 Bible littéraire : Alan Gilbey 
 Bible graphique : Jan Van Rijsselberge
 Production : Studio 100 Animation

Distribution 
Les voix françaises sont interprétées par :
 Kylie : Mélanie Dermont
 Kate :  Aurore Delplace
 Kim : Claire Beugnies
 X : Martin Spinhayer
 Maxine : Nathalie Hons

Notes et références

Série télévisée française des années 2010
Série télévisée belge des années 2010
Série télévisée créée en 2015
Série télévisée de M6
Série d'animation française
Série d'animation belge